Übersteiger steht für:
 einen Fußball-Trick, siehe Übersteiger (Fußball)
 einen umsteigenden Fahrgast zwischen zwei Verkehrsunternehmen, siehe Übersteiger (öffentlicher Verkehr)
 ein Fanzine des FC St. Pauli, siehe Der Übersteiger